Mulberry – program pocztowy
 Port Mulberry – sztuczny port zbudowany w czasie inwazji na Normandię.

Miejscowości w USA:
 Mulberry – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Mulberry – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Mulberry – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Mulberry – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Mulberry – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Mulberry – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Mulberry – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Mulberry – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
Gminy w USA:
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Mulberry (ang. Mulberry Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes